Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Damián Patriarca che hanno battuto in finale Daniel Köllerer e Oliver Marach 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)
 Brian Dabul /  Damián Patriarca (Campioni)

Assente
 Adrián García /  Diego Junqueira (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2005